Dienberg steht für:

 Dienberg (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Thomas Dienberg (* 1964), deutscher Theologe